

Personen
 Van Bueren (familie), Nederlandse adellijke familie, heren van Arcen
 Edwin van Bueren (1980), voormalig Nederlands profvoetballer
 Geraldine Van Bueren, internationaal jurist mensenrechten
 Henk van Bueren (1925-2012), Nederlands hoogleraar
 Moses van Bueren (1886-1943), Nederlands fotograaf
 Nikolaus van Bueren (1380-1445), Duits architect
 Paul van Bueren, Nederlands fotograaf
Peter van Bueren (1942-2020), Nederlands filmcriticus
 Reinier Jacob Lammerts van Bueren, Nederlands kunstenaar
 Ruud van Bueren, Nederlands fotograaf
 Walter van Bueren, bokser uit Zwitserland

Zie ook
 Van Buren